Sinterung bezeichnet
 ein urformendes Fertigungsverfahren, siehe Sintern
 einen mineralischen Ablagerungsvorgang, siehe Sinter und Kalkablagerung
 das strukturelle Nachgeben von Wirbelkörpern bei Knochenmasseverlusten, siehe Sinterungsbruch